Roll on (album van Alabama), muziekalbum uit 1984 van de Amerikaanse band Alabama
 Roll on (single van Alabama), single uit 1984 van de Amerikaanse band Alabama
 Roll on (Toni Willé), single uit 1989 van de Nederlandse zangeres Toni Willé
 Roll on (album van The Living End), muziekalbum uit 2000 van de Australische band The Living End
 Roll on (single van The Living End), single uit 2001 van de Australische band The Living End
 Roll on (Mis-Teeq), album uit 2002 van de Britse meidengroep Mis-Teeq
 Roll on (JJ Cale), album uit 2009 van de Amerikaanse zanger JJ Cale
 Roll on (Kid Rock), album uit 2008 van de Amerikaanse zanger Kid Rock